Rebus je vrsta zagonetke, a može značiti i:

 Rebus (Osijek) - enigmatski časopis iz Osijeka,
 Rebus (2008.) - album Arsena Dedića,
 Rebus - pjesma grupe "Leb i sol" s albuma Anthology,
 Inspektor Rebus - serija romana Iana Rankina
 Rebus (1969.) - film Nino Zanchina iz 1969.